Пуха́нов — русская фамилия. Известные носители:

 Пуханов, Виталий Владимирович (род. 1966) — российский поэт, литературный функционер.
 Пуханов, Иван Иванович — советский электромонтёр. Полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Пуханов, Реджепмамет (1951—2006) — туркменский государственный деятель.